Alban Dragusha (11 de Dezembro de 1981, Pristina, Kosovo) é um futebolista kosovar que está atualmente sem clube.

Ligações externas 
Perfil em National Football Teams
Perfil no Ogol

Futebolistas do Besa Kavajë
Futebolistas do Kosovo
Naturais de Pristina
Futebolistas do Vorskla Poltava
Futebolistas do FK Baku
Futebolistas do Skënderbeu Korçë
Futebolistas do Kalmar FF